Donji Zagon je naselje u Hrvatskoj u sastavu Grada Novog Vinodolskog. Nalazi se u Primorsko-goranskoj županiji.

Zemljopis 
Istočno su Ledenice, sjeveroistočno je Bater, jugozapadno je Novi Vinodolski, južno su Povile, jugoistočno je Klenovica.

Stanovništvo

Izvori

Mrežna sjedišta 

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji